Pułki huzarów noszące numer „13”:

Polski:
 13 Pułk Huzarów (1809–1813)

Austro-węgierski
 Jazygów i Kumanów Pułk Huzarów Wilhelma Księcia Korony Rzeszy Niemieckiej i Księcia Korony Pruskiego Nr 13

Niemiecki:
 13 Pułk Huzarów im. Króla Włoch Humberta (1 Heski)

Rosyjski:
  (1705–1918)